Raphaël (Rafi) Perez (hébreu: רפאל (רפי) פרץ né le  à Jérusalem, est un peintre israélien qui peint dans un style naïf.

Biographie 
Raphaël Perez est diplômé du Centre des Arts Visuels de Beer Sheva. Il peint depuis 1989 et à partir du 1999 il vit de la vente de ses œuvres. Depuis 1995, il habite à Tel Aviv où il a son atelier. Pendant 15 ans, il a enseigné art aux enfants ayant des besoins spéciaux. 

De 17 à 32 ans, il a écrit presque 40 journaux, carnets de croquis et livres d’artiste où il décrivait ses pensées, ses expériences et ses sentiments aussi que sa lutte contre ses tendances homosexuelles. A l’âge de 32 ans, il a déclaré ouvertement ses tendances sexuelles, et commença à peintre des tableaux illustrant des relations entre hommes. Depuis 2000, il a peint des tableaux de très grandes dimensions, représentant les lieux de divertissement de la société LGBT. Il a aussi fait du dessin et il a décrit son nouvel amour, dans un mélange de style naïf et style réaliste.

En 2003, il a créé une série intitulée “Portraits de la Communauté”, représentant 18 membres de la communauté qui avaient agi pour l’égalité des droits de la communauté LGBT.  En 2009 ces portraits furent exposés au centre LGBT de  (Tel Aviv).

Depuis 1997, Perez peint des paysages urbains de Tel Aviv dans un style naïf, tout en se concentrant dans les sites historiques, géographiques et architecturaux les plus connus autant que les lieux de commerce et de divertissement. Les couples et les familles LGBT y sont représentées d’une façon idéale et harmonieuse, Les figures correspondent avec les œuvres de  qui a peint le collectif du Kibboutz où tout le monde est égal. Perez peint Tel Aviv avec amour et couleur, il a peint aussi Jérusalem et Haïfa. Ses tableaux montrent maintenant des relations harmoniques entre Juifs et Arabes, autant qu’entre hommes et femmes. 

Ses œuvres ont été exposées dans beaucoup de galléries, à des expositions individuelles et collectives à Tel Aviv, Jérusalem et ailleurs. Ses tableaux et son atelier ont apparu dans plusieurs films d’étudiants, journaux, couvertures de livres, panneaux d’affichage (à Londres). En 2020-2021, en collaboration avec la poétesse israélienne Smadar Sharett, il a publié trois livres qui combinent peinture et poésie.

En 2021 Perez donna dix gravures à un projet artistique à Tel Aviv qui s’est tenu à l’ouvert, le long de la ligne du métro léger. Il a même lancé un projet informatisé avec la participation de douze poètes, y compris Nikola Yozgof Orbach et Daniel Baumgarten.

Perez a un frère jumeau, Miki, qui est dessinateur industriel. Depuis 2013, Perez vit avec son partenaire Assaf Henigsberg.

Quelques expositions 
Le baiser, Zaritsky Artists House, Tel Aviv – le 18 décembre 2008
Une Armée d’Amants, Janco Dada Museum, Ein Hod – 2009
Zaritsky Artists house, Tel Aviv 2008
 Zaritsky Artists house, Tel Aviv 2006

Expositions en groupe  
Art Workshop Gallery, Yavne – 2017
Minus One Gallery, 2017
Umm al-Fahm Art Gallery, 2014
Sommer - Art contemporain, 2010
Office Gallery, 2008
La Galerie municipale des Arts Joseph Weisman, Givatayim - 2008 
Zaritsky Artists House, Tel Aviv – 2007
Le Musée des Arts Tel Aviv – 2003

Expositions permanentes 
Depuis 2018, à l'Ecole d’Etudes Juives Chaïm Rosenberg (Université de Tel Aviv)
Depuis 2016, au Centre International des Congres (Jérusalem)

Références 

Peintre israélien
Art naïf